Ramljak ist der Familienname folgender Personen:

 Branka Ramljak (* 1962), kroatische Ökonomin und Politikerin 
 Ivan Ramljak (* 1990), kroatischer Basketballspieler
 Milan Ramljak (1938–2018), jugoslawischer bzw. kroatischer Jurist, Politiker und Diplomat
 Mladen Ramljak (1945–1978), jugoslawischer Fußballspieler
 Pamela Ramljak (* 1979), Mitglied der bosnisch-kroatischen Girlgroup Feminnem